V kan syfta på;

 Safe (film, 1995) – psykologisk dramafilm från 1995 av Todd Haynes
 Safe (film, 2012) – amerikansk actionfilm från 2012 
 Safe (TV-serie) – en brittisk TV-serie från 2018